Les élections régionales de 1972 dans le Burgenland () se sont tenues en Autriche dans le land du Burgenland, le . 

1972
Burgenland
Octobre 1972